Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 1993/94 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 1993/94 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Slough kam mit 13 eingesetzten Spielern aus, während Covent Garden insgesamt 26 Spieler einsetzte. Insgesamt kamen 109 Spieler zum Einsatz, von denen 12 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Punktbeste Spieler waren Harriet Hunt (Invicta Knights Maidstone) mit 7 Punkten aus 9 Partien und Richard Britton (Barbican) mit 7 Punkten aus 10 Partien. Je 6,5 Punkte erzielten Neil Dickenson (Invicta Knights) und Richard Webb (Slough), wobei Dickenson 7 Partien spielte, Webb 10. Mit Bogdan Lalić, Peter Wells (beide Barbican), David Knox (North West Eagles), Malcolm Pein, Andrew Kinsman (beide Covent Garden), Dharshan Kumaran (Invicta Knights) und David Collier (Bristol) erreichten sieben Spieler 100 %, wobei Lalić und Knox je zwei Partien spielte, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1993); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1993), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1993; CRO = Kroatien, ENG = England, GER = Deutschland, IRL = Irland, NOR = Norwegen, RSA = Südafrika, RUS = Russland, SCO = Schottland, WLS = Wales
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Invicta Knights Maidstone

Barbican Chess Club

Covent Garden

Slough

North West Eagles

Bristol

Anmerkungen 
 Susan Arkell heißt seit der Saison 1995/96 Susan Lalić.
 Sheila Barth Berntsen hieß später Sheila Barth Sahl.
 Jane Garwell heißt seit der Saison 1994/95 Jane Richmond.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 1993
Schach 1994